Veracruz puede referirse a las siguientes acepciones:

Toponimia

Colombia 
 Veracruz, población del municipio de Alvarado, Tolima.

España 
 Veracruz, antigua denominación del municipio de Beranuy en la provincia de Huesca.
 Veracruz, población en la provincia de Jaén.

Honduras 
 Veracruz, municipio en el departamento de Copán.

México 
 Veracruz, ciudad, municipio y principal puerto marítimo mexicano.
 Veracruz de Ignacio de la Llave, uno de los 31 estados de México.
 Veracruz, localidad mexicana en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
 Veracruz, ciudad mexicana en el estado de Durango.
 Veracruz, población mexicana en el estado de Chiapas.
 Cañón de Veracruz, cañón submarino situado en lo profundo del golfo de México.

Panamá 
 Veracruz, corregimiento de la provincia de Panamá Oeste.

Otros usos 
 Veracruz, famosa película de western de 1954 (título original: Vera Cruz).
 Veracruz, famosa composición del músico poeta Agustín Lara.
 Universidad Veracruzana, institución de educación superior mexicana.
 Instituto Tecnológico de Veracruz, institución de educación superior mexicana.
 Rojos del Águila de Veracruz, equipo mexicano de béisbol.
 Tiburones Rojos de Veracruz, equipo mexicano de fútbol.
 Halcones Rojos Veracruz, equipo mexicano de baloncesto.
Rojos de Veracruz, equipo mexicano de béisbol.
 Veracruz Chanterelle, orquesta con sede en Veracruz, México.